Волластон () — англійське прізвище та назва кількох географічних об'єктів.

Географія 
 
 острів Волластон
 
 село Волластон, графство Нортгемптоншир
 село Волластон, графство Шропшир
  Антарктида
 мис Волластон
 
 мис Волластон
 
 селище Волластон, провінція Онтаріо.
 острови Волластон, провінція Нунавут.
 півострів Волластон
 озеро Волластон, провінція Саскачеван
 село Волластон-Лейк, провінція Саскачеван
 
 острови Волластон

 Місяць
 кратер Волластон

Персоналії 
 Вільям Волластон (1766—1828) — англійський фізик та хімік.
 Джон Волластон (1746—1775) — американсько-англійський художник-портретист.
 Сенді Волластон (1875—1930) — англійський мандрівник та натураліст.
 Томас Волластон (1822—1878) — англійський ентомолог та малаколог.
 Френсіс Волластон (1731—1815) — англійський астроном.
 Френсіс Волластон (1762—1823) — англійський філософ.

Інші 
 Волластон () — малий метеоритний кратер на видимому боці Місяця.
 Медаль Волластона () — наукова нагорода у галузі геології.
 Призма Волластона — оптичний пристрій.